jednostka astronomiczna
 jednostka archiwalna